

Editoria 
 Fath – giornale iraniano

Esercito 
 Fath – artiglieria navale usata dalla marina iraniana

Persone 
 Catherine Fath (...) – attrice francese 
 Farah Fath (1989) – attrice statunitense
 Georges Fath (1912-1954) – scrittore e drammaturgo francese
 Helmut Fath (1929-1993) – pilota motociclistico tedesco
 Jacques Fath (1929-1993) – stilista francese
 Josef Fath (1911-1985) – calciatore tedesco
 Michael Fath (1952) – chitarrista e produttore statunitense
 René Maurice Fath (1850-1922) – pittore francese
 Saoud Fath (1980) – calciatore qatariota
 Sébastien Fath (1968) – scrittore e storico sudafricano
 Steffen Fäth (1990) – pallamanista tedesco